Такмичење у трчању на 400 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 1. и 2. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. није бранио Павел Маслак из Чешке.

Земље учеснице 
Учествовала су 22 такмичара из 14 земаља.

  (2) 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 400 метара у дворани 2019. године пре почетка првенства (1. марта 2019), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2019.</small>

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 1. марта 2019. године. У полуфинале пласирани су по 2 првопласирана из 6 квалификационих група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).

Почетак такмичења: група 1 у 10:20, група 2 у 10:28, група 3 у 10:36, група 4 у 10:42, група 5 у 10:50, група 6 у 10:58.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 1. марта 2019. године. У финале су се пласирали по 2 првопласирана из 2 полуфиналне групе (КВ).</ref>

Почетак такмичења: група 1 у 21:00, група 2 у 21:08.

Финале 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године у 20:22.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту web.archive.org
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици у дворани